Giant’s Grave (auch Giant Graves) ist der (meist örtliche) Name vieler Megalithanlagen, aber teils auch anderer Strukturen, im englischsprachigen Raum. Er steht für:

in Großbritannien:
 Giant’s Grave (Cumbria), ein Steinpaar in Cumbria, England
 Giant’s Grave (Islay), ein Clyde Tomb auf Islay
 Giant’s Grave (Isle of Man), auch The Kew, Steinreihe auf der Isle of Man
 Giants’ Graves (Arran), zwei Clyde Tombs auf der Isle of Arran
 Giants’ Graves (Halton Gill) Steinkisten in North Yorkshire
 Giant’s Grave, andere Bezeichnung für Park Cwm, Megalithanlage in Wales
 Giant’s Grave, Bezeichnung für das Cotswold Severn Tomb Park Cwm
 Giant's Grave (Highlands) ist ein Kammergrab bei Beauly

in Irland:

bei den Portal Tombs:
 Portal Tomb von Aghawee
 Portal Tomb von Ballaghanea
 Portal Tomb von Banagher
 Portal Tomb von Drumany
 Portal Tomb von Doogort West
 Portal Tomb von Garran
 Portal Tomb von Croagh
 Portal Tomb von Springfield
 Portal Tomb von Carncorran Glebe
 Proleek
 Knockatotaun
 Carrickglass

bei den Wedge Tombs:
 Eines der Wedge Tombs im Burren
 Wedge Tomb von Aughrim
 Wedge Tomb von Drumeague
 Wedge Tomb von Newgrove
 Keamcorravooly
 Eines der Wedge Tombs am Lough Gur
 Wedge Tomb von Kilnavert

bei den Court Tombs:
 Court Tomb von Edergole
 Court Tomb von Rossinure Beg
 Carrowreagh North
 Court Tomb von Cohaw
 Moytirra East

andere Strukturen:
 Giant’s Grave (Cherry Hinton), eine Insel in Cherry Hinton
 Giant’s Grave (Fetlar), ein Bootsgrab der Wikinger auf der Shetland-Insel Fetlar

Siehe auch:
 Gigantengrab